Волочек (Волочёк) — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волочек — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Волочек — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Волочек — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Волочек —  до 1952 года название села Нахимовское в Холм-жирковском районе Смоленской области.

См. также 

 Вышний Волочёк